Andrei Iwanowitsch Denissow (; * 3. Oktober 1952 in Charkiw) ist ein russischer Diplomat. Vom 22. April 2013 bis zum 13. September 2022 war er russischer Botschafter in der Volksrepublik China.

Leben 
Von 1973 bis 1981 war er Übersetzer sowie Wirtschafts- und Handelsvertreter der Sowjetunion in China. Von 1981 bis 1991 war er Experte der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der KPdSU in der Volksrepublik China. Von 1992 bis 1997 diente er als Senior Berater an der Russischen Botschaft in China.

Von 1997 bis 2000 war er Direktor der Abteilung für wirtschaftliche Zusammenarbeit des russischen Außenministeriums. Während dieser Zeit war er gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrats des Außenministeriums Russlands.

Von Mai 2000 bis Dezember 2001 war er russischer Botschafter in Ägypten. Von Dezember 2001 bis Juli 2004 war er stellvertretender Außenminister. Von 2004 bis 2006 war er Ständiger Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, wo ihm danach der Diplomat Witali Tschurkin folgte. Von 2006 bis 2013 war er Erster Stellvertretender Außenminister der Russischen Föderation. Von 2013 bis 2022 war er Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Russischen Föderation in der Volksrepublik China. Sein Nachfolger als Botschafter in der Volksrepublik China ist seit September 2022 Igor Morgulow. Seit 2022 ist er Senator der Exekutive der Oblast Saratow.

Im Dezember 2022 wurde Denisov auf eine Sanktionsliste der Europäischen Union gesetzt.

Neben seiner Muttersprache spricht er fließend Chinesisch sowie Englisch.

Auszeichnungen und Preise (Auswahl) 
 Dekoration ohne Band -Ehrendiplom der Regierung der Russischen Föderation (18. September 2002)
 Verdienstorden für das Vaterland 4. Klasse (9. Oktober 2007)
 Medaille „Für Verdienste um das Gedenken an die gefallenen Verteidiger des Vaterlandes“ (2008)
 Dekoration ohne Band – Danksagung des Präsidenten der Russischen Föderation (3. April 2008)
 Dekoration ohne Band – Ehrenurkunde des Präsidenten der Russischen Föderation (29. September 2008)
 Orden der Ehre (29. Oktober 2010)
 Orden der Freundschaft (30. Dezember 2012)
 Verdienstorden für das Vaterland 3. Klasse (21. März 2022)

Weblinks

Einzelnachweise 

Ständiger Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen
Russischer Botschafter in der Volksrepublik China
Russischer Botschafter in Ägypten
Abgeordneter des Föderationsrats (Russland)
Person auf der EU-Sanktionsliste infolge des Konflikts in der Ukraine
Träger des Verdienstordens für das Vaterland
Absolvent des Staatlichen Moskauer Instituts für Internationale Beziehungen
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1952
Mann